Жа́рова — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Жарова, Александра Петровна (1918—2016) — советская волейболистка.
 
 Жарова, Маргарита Васильевна (1925—2019) — советская киноактриса.

Топоним 
 Жарова — река на территории земли ФРГ Мекленбург-Передняя Померания